Linnaeus est originellement le patronyme choisi par Nils Ingemarsson, grand-père du naturaliste suédois Carl von Linné.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (7412) Linnaeus est la dénomination internationale de (7412) Linné, un astéroïde de la ceinture principale.
 (8898) Linnaea est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Le mot linnaeus est utilisé, quoique rarement, comme épithète spécifique (l'épithète  est beaucoup plus répandue). Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.
 Linnaea est un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Caprifoliacées.

Culture et société 
 Le Linnaeus Link Project est un projet de collaboration internationale entre des bibliothèques possédant un fonds important d'ouvrages linnéens, œuvres de Carl von Linné ou de ses élèves, et de son héritage.

Anthroponyme

Prénom 
 William Charles Linnaeus Martin (1798-1864) est un naturaliste britannique.

Patronyme 

 Carl Linnæus (1707-1778), ainsi nommé à sa naissance mais devenu Carl von Linné, un naturaliste suédois notamment connu pour avoir posé les bases du système moderne de nomenclature binominale ;
 , né Nils Ingemarsson (1674-1748), un prêtre suédois, père de Carl ;
  (1718-1797), un naturaliste et prêtre suédois, frère de Carl.

Surnom 
 Carolus Linnaeus le jeune, de son vrai nom Carl von Linné (1741-1783), est un naturaliste suédois, fils de Carl Linnæus.

Toponyme 
  est une terrasse rocheuse située sur le flanc nord du , dans les  (terre Victoria, Antarctique). Ce site est particulièrement riche en communautés cryptoendolithiques.

Épithète spécifique